Гризун Вадим Федорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гризун — травоїдний ссавець з дуже розвиненими передніми зубами, пристосованими для гризіння.